Daniel Robert (1912-1990), historien et universitaire français
 Daniel Robert (1947), publicitaire français
 , ensemblier américain